Michael Holm – cantante tedesco
 Michael Holm – album di Michael Holm del 1971
 Michael Holm – atleta di duathlon tedesco
 Michael Holm – supervisore agli effetti speciali danese, vincitore per 2 volte del Premio Robert